Kotyz může znamenat:

 Kotys - thrácká bohyně
 Kotýz - vrch a přírodní památka u Koněprus
 Kotyza, Kotyzová -  příjmení osob